Osoby o tym nazwisku:
 Alfred Hartmann (1814–1897) – szwajcarski pisarz
 Arnold Hartmann (1861–1919) – niemiecki architekt
 Belista Hartmann – nauruańska lekkoatletka
 Christa Hartmann (ur. ok. 1969) – austriacka narciarka alpejska
 Damian Hartmann (ur. 1987) – niemiecki zapaśnik
 Emil Hartmann (1836–1898) – duński kompozytor
 Erich Hartmann (1922–1993) – niemiecki pilot wojskowy, as myśliwski
 Felix von Hartmann (1851–1919) – niemiecki duchowny rzymskokatolicki
 Frank Hartmann (ur. 1949) – wschodnioniemiecki zapaśnik
 Georg Hartmann (1887–1954) – niemiecki dyrygent, poeta, twórca pieśni i muzyki teatralnej
 Hans-Hugo Hartmann (1916–1991) – niemiecki kierowca wyścigowy
 Hugo Hartmann (1862–1907) – niemiecki organista, nauczyciel muzyki i kompozytor
 Jan Hartmann (ur. 1970) – niemiecki aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
 Johann Ernst Hartmann (1726–1793) – duński kompozytor
 Johann Peter Emilius Hartmann (1805–1900) – duński kompozytor
 Johannes Franz Hartmann (1865–1936) – niemiecki astronom
 Johannes Hartmann (1568–1631) – niemiecki matematyk, lekarz i chemiatryk
 Jörg Hartmann (1955–1966) – nieletnia ofiara śmiertelna Muru Berlińskiego
 Karl Amadeus Hartmann (1905–1963) – niemiecki muzyk i kompozytor
 Karl Robert Eduard von Hartmann (1842–1906) – niemiecki filozof
 Kerstin Hartmann (ur. 1988) – niemiecka wioślarka
 László Hartmann (1901–1938) – węgierski kierowca wyścigowy
 Ludo Moritz Hartmann (1865–1924) – historyk niemiecki
 Maurus Hartmann (1865–1905) – niemiecki duchowny rzymskokatolicki
 Michael Hartmann (ur. 1974) – niemiecki piłkarz
 Moritz Hartmann (1821–1872) – austriacki pisarz
 Nicolai Hartmann (1882–1950) – niemiecki filozof
 Oliver Hartmann (ur. 1970) – niemiecki kompozytor i wokalista
 Pater Hartmann (1863–1914) – kompozytor niemiecki, franciszkanin
 Patricia Hartmann (ur. 1972) – niemiecka modelka
 Reinhard Hartmann (ur. 1953) – austriacki zapaśnik
 Richard Hartmann (ur. 1975) – słowacki hokeista, trener
 Robert Hartmann (1832–1893) – niemiecki podróżnik, przyrodnik, anatom, antropolog i etnograf
 Rudolf Hartmann (1916–2002) – szwajcarski prawnik, dyplomata i urzędnik konsularny
 Werner Hartmann (1902–1964) – niemiecki wojskowy

Inne:
 Hartmann – syn Rudolfa I Habsburga
 (3341) Hartmann – planetoida z pasa głównego asteroid
 Operacja Hartmanna – zabieg operacyjny stosowany w chirurgii przewodu pokarmowego